Imię królów Sparty
 Agesilaos I z dynastii Agidów panujący prawdopodobnie w X/IX w. p.n.e.
 Agesilaos II z dynastii Eurypontydów panujący w latach 398-360 p.n.e.

de:Agesilaos#Bekannte Namensträger